Marc Gicquel e Michaël Llodra erano i detentori del titolo, ma Llodra ha deciso di non partecipare. Gicquel ha giocato con Nicolas Mahut e sono stati battuti in finale da Nikolaj Davydenko e Denis Istomin per 6-4, 1-6, [10-7].

Teste di serie

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (quarti di finale)
  Rameez Junaid /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)

  Paul Hanley /  Jonathan Marray (quarti di finale)
<li>  Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

Wildcard

  Dorian Descloix /  Gaël Monfils (primo turno)

  Guillaume Rufin /  Gilles Simon (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open Sud de France 2014
ATP World Tour 2014